Artă
 Arta, oraș în Grecia
 Arta, diviziune administrativă în Grecia
 Regiunea Arta, diviziune administrativă în Djibouti
 Arta, oraș în Djibouti